Název Chotěšov má více obcí:
 Chotěšov (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Chotěšov (výhybna) – železniční výhybna v katastru obce
 Chotěšov (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice

… nebo částí obcí:
 Chotěšov (Jesenice) – část obce Jesenice v okrese Rakovník
 Chotěšov (Velhartice) – část obce Velhartice v okrese Klatovy

Externí odkazy